NFL sezona 2009. je 90. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 10. rujna 2009. pobjedom branitelja naslova iz prethodne sezone Pittsburgh Steelersa nad Tennessee Titansima. Super Bowl XLIV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 7. veljače 2010. u Miamiju u Floridi na Sun Life Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Indianapolis Coltsi i pobjednici NFC konferencije New Orleans Saintsi. Pobijedili su Saintsi rezultatom 31:17 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 2009.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Matt Schaub, Houston Texans - 4770
Najviše jarda probijanja:  Chris Johnson, Tennessee Titans - 2006
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Andre Johnson, Houston Texans - 1569

U obrani 

Najviše obaranja (tackleova): Patrick Willis, San Francisco 49ers - 152
Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Elvis Dumervil, Denver Broncos - 17
Najviše presječenih lopti: Jairus Byrd, Buffalo Bills, Asante Samuel, Atlanta Falcons, Darren Sharper, New Orleans Saints i Charles Woodson, Green Bay Packers - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: New Orleans Saints - 510 (31,9 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: New Orleans Saints - 403,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: New York Jets - 172,2 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Houston Texans - 290,9 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: New York Jets - 236 (14,8 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: New York Jets - 252,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Green Bay Packers - 83,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: New York Jets - 153,7 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 2009. u NFL-u
NFL.com, sezona 2009.

Izvori 

2009